Snethlage kan som auktorsförkortning betyda:

 Emilie Snethlage
 Maria Emilie Snethlage

Robotskapade auktorsförkortningar